Шон О’Нилл (; ) — ирландский и новозеландский гребец, выступавший за сборные Ирландии и Новой Зеландии по академической гребле в 2006—2012 годах. Серебряный призёр этапа Кубка мира, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Шон О’Нилл родился 15 августа 1980 года в городе Лимерик, Ирландия.

Заниматься академической греблей начал в 1999 году, проходил подготовку в местном клубе St. Michael’s Rowing Club.

Дебютировал на взрослом международном уровне в сезоне 2006 года, когда вошёл в основной состав ирландской национальной сборной и побывал на Кубке мира, выступив на трёх этапах. Кроме того, принял участие в чемпионате мира в Итоне, став седьмым в зачёте распашных безрульных четвёрок.

В 2007 году в той же дисциплине вновь стартовал на трёх этапах Кубка мира, закрыл десятку сильнейших на мировом первенстве в Мюнхене.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В составе распашного безрульного экипажа, куда также вошли гребцы Кормак Фолан, Шон Кейси и Джонно Девлин, сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на десятой строке.

Начиная с 2010 года О’Нилл постоянно проживал в Новой Зеландии и на международных соревнованиях представлял новозеландскую национальную сборную. Так, в этом сезоне в безрульных четвёрках он выиграл серебряную медаль на этапе Кубка мира в Люцерне, тогда как в восьмёрках финишировал пятым на мировом первенстве в Карапиро.

В 2011 году в восьмёрках занял десятое место на этапе Кубка мира в Люцерне и на чемпионате мира в Бледе.

Принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — на сей раз вместе со своими новозеландскими партнёрами, в числе которых были Крис Харрис, Джейд Уру и Тайсон Уильямс, в безрульных четвёрках квалифицировался в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на одиннадцатой строке.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Ирландии
Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года